Antonio Pacinotti (1841-1912), fisico italiano, figlio di Luigi
 Gian Alfonso Pacinotti (1963), autore di fumetti e regista italiano
 Luigi Pacinotti (1807-1891), fisico italiano, padre di Antonio

Pagine correlate 

 Torre del Lungarno Pacinotti